N18 peut faire référence à :

 HMS Triumph (N18), un sous-marin britannique ;
 Insuffisance rénale chronique (Urémie chronique), d’après la classification internationale des maladies ;
 Ligne de bus Noctis N18 du réseau bruxellois ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres